Jäger kan som auktorsförkortning betyda:

 Peter Jäger
 Eckehart J. Jäger

Robotskapade auktorsförkortningar